Martin Trunz (ur. 2 maja 1970 r.) – szwajcarski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1991/1992, kiedy zajął 23. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Największe sukcesy tego skoczka to 6. miejsce na mistrzostwach świata w Val di Fieme, 5. miejsce na mistrzostwach świata w Thunder Bay (oba drużynowo) oraz 6. miejsce na mistrzostwach świata w lotach w Harrachovie (indywidualnie).

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
sezon 1991/1992: 23
sezon 1992/1993: 42
sezon 1993/1994: 47
sezon 1994/1995: 38
sezon 1995/1996: 58

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
sezon 1991/1992: 10

Igrzyska Olimpijskie 
 Indywidualnie
 1992 Albertville (FRA) – 31. miejsce (duża skocznia), 41. miejsce (normalna skocznia)
 1994 Lillehammer (NOR) – 51. miejsce (duża skocznia), 40. miejsce (normalna skocznia)

Mistrzostwa Świata w lotach 
 Indywidualnie
 1992 Harrachov (CSK) – 6. miejsce
 1996 Bad Mitterndorf (AUT) – 40. miejsce

Mistrzostwa Świata 
 Indywidualnie
 1991 Val di Fieme – 48. miejsce (duża skocznia), 25. miejsce (normalna skocznia)
 1993 Falun – 26. miejsce (duża skocznia), 38. miejsce (normalna skocznia)
 1995 Thunder Bay – 23. miejsce (duża skocznia), 13. miejsce (normalna skocznia)
 Drużynowo
 1991 Val di Fieme – 6. miejsce
 1995 Thunder Bay – 5. miejsce

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Szwajcarscy olimpijczycy
Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1970